ASP (partij), Algemeene Staatspartij, Nederlandse politieke partij tussen oktober 1913 en 1921
 ASP (band), een Duitse band
 ASP (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Academic and Scientific Publishers, een Belgische uitgeverij
 Active Server Pages, een server-side scripting-technologie van Microsoft
 ASP.NET, de opvolger hiervan
 Application Service Provider, een onderneming die via internet computerdiensten aanbiedt
 Astronomical Society of the Pacific, een vereniging voor amateur- en professionele astronomen
 American Society of Pharmacognosy
 Asp (Denemarken), plaats in Denemarken
 Asp (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de gemeente Struer
 Average Sales/Selling Price, gemiddelde verkoopprijs van een product
 Atheïstisch Seculiere Partij, Nederlandse Politieke partij in ontwikkeling